Шафра́новые () — подсемейство растений из семейства Ирисовых.

Биологическое описание 

Клубнелуковицы растений до 3 см в диаметре, округлой или сплюснутой формы, одеты чешуями и дают пучок корневых мочек, которые могут иметь различную форму и окраску в зависимости от вида. Стебель растения не развивается.

Представители рода Шафран имеют прикорневые, линейные листья, которые снизу охвачены влагалищными чешуями, появляющимися в период цветения или после его окончания.

Цветение растений происходит весной или осенью, в зависимости от вида. Цветки растения одиночные, иногда по две-три штуки из одной клубнелуковицы. Околоцветник длинно–воронковидный, крупный. Отгиб венчика состоит из шести долей, которые переходят в длинную цилиндрическую трубочку. Тычинки растения прикреплены к зеву околоцветника; пыльники линейны и прямостоячие; столбик нитевидный и имеет три рыльца. Окраска цветков может быть от жёлтой и оранжевой до светло-сиреневой и тёмно-фиолетовой.

Плод — трёхгнёздная коробочка с мелкими угловатыми семенами.

Распространение 
Подсемейство Crocoideae наиболее распространено в Капской земле и Средиземной области.

Классификация 
В этом подсемействе присутствует род Шафран (Crocus) с 60 видами, род Ромулея (Romulea) с 50 средиземноморскими видами и Сирингодея (Syringodea) и Галаксия (Galaxia) по 3 вида.

Примечания